O Union Sportive de Témara  (), comumente abreviado como US Temara , é um clube marroquino de futebol fundado em 1969 e com sede na cidade de Temara .

O clube está atualmente jogando na terceira divisão do campeonato marroquino .

História 
O clube foi fundado em 1969.

Clubes de futebol do Marrocos
Clubes de futebol fundados em 1969